Espárragos de zarza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dioscorea communis; o
 el nombre común de la planta Humulus lupulus.